Grammatikón kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Grammatikoú, ort, Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Grammatikó, ort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar